Aeschines of Aischines (Oud-Grieks: Αἰσχίνης) is de naam van de volgende personen:

 Aeschines (pottenbakker), een Attische pottenbakker in de 6e eeuw v.Chr.
 Aeschines van Athene, een Attische redenaar uit de 4e eeuw v.Chr.
 Aeschines Socraticus uit Sphettos, een leerling van Socrates
 Aeschines Academaecus, een lid van de Akademeia uit de 2e eeuw v.Chr.
 Aeschines van Milete, een redenaar uit Milete uit de 1e eeuw v.Chr.